Курилко — украинская фамили. Известные носители:

 Курилко, Алексей Леонидович (род. 1976) — украинский писатель и шоумен, драматург, радиоведущий.
 Курилко, Михаил Иванович (1880—1969) — советский театральный художник, сценограф.
 Двойные фамилии
 Курилко-Рюмин, Михаил Михайлович (1923—2012) — советский театральный художник, сценограф, сын Курилко М. И.